Система Шмидта может означать:
 Зеркально-линзовая оптика#Система Шмидта
 Система Шмидта — Кассегрена
 Система Шмидта — Ньютона